Guiheneuf peut faire référence à :
 Henri Guiheneuf (1922-2011), pêcheur français
 René Guiheneuf (1746-1793), chef insurgé de la Révolution française
 Robert Guiheneuf (1899-1986) est un ouvrier et écrivain français
 Yves Guiheneuf, économiste français